Шотландский Первый Дивизион 1926/1927 () — 37-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 14 августа 1926 года и закончился 30 апреля 1927 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1926/1927
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1926 году
Спорт в Шотландии в 1927 году